Durrington (Wiltshire), plaats in Wiltshire (Engeland)
 Durrington (West Sussex), plaats in West Sussex (Engeland)